Septa, l. mn. septy (łac. septum, l.mn. septa, dysepiment, dissepimentum) – w znaczeniu ogólnym – przegroda.

W znaczeniu szczególnym:
 septy – u grzybów przegrody dzielące strzępki. Strzępki septowane – strzępki z przegrodami, strzępki nieseptowane – strzępki bez przegród
 septum – u parzydełkowców – przegroda biegnąca od wewnętrznych ścian ciała do środka jamy gastralnej,
 septum – u pluskwiaków różnoskrzydłych – błona zamykająca wejście do komory genitalnej samców,
 septum – schitynizowany szew między członami czułka niektórych chrząszczy,
 septum, dysepiment – mezodermalna, poprzeczna ściana jamy ciała oddzielająca sąsiednie metamery. 

Septum to również nazwa kolczyka wykonanego w przegrodzie nosowej, najczęściej w kształcie koła lub podkowy.

Bibliografia 

Anatomia zwierząt